Аленкар () — португальская фамилия.
Известные носители:

 Аленкар, Барбара Перейра де (1760—1832) — бразильская революционерка. Национальный герой Бразилии.
 Аленкар, Жозе (1931—2011) — вице-президент Бразилии в 2003—2011 годах.
 Аленкар, Жозе Мартиниану де (1829—1877) — бразильский писатель и политик.
 Аленкар, Маноэл (1892 — ?) — бразильский футболист.
 Аленкар, Шику (род. 1949) — бразильский политик.